Кали́нинский райо́н — один из семи внутригородских районов Челябинска. Расположен в центральной и западной частях города. Площадь района (в современных границах, с 2008) — 48 км², численность населения — 204,1 тыс. человек.

Главой района является Сергей Валерьевич Колесник.

История 
Территория района заселялась с первых лет его существования. Об этом говорят планы города 1768—1784 гг. — за рекой Миасс указана застройка. Судя по документам, заречная часть города стала заселяться уже при закладке крепости. При этом выделение её в самостоятельную часть начинается с 1768 года, когда была освящена Никольская церковь. В 1894 году на территории района проложили железную дорогу на Екатеринбург. Справочник В. Весновского «Весь Челябинск» (1909) включал Заречный район, в который вошла 21 улица. В начале XX века на Семеновской горке появился военный городок из красного кирпича — Красные казармы, в которых до 2010 года размещалось Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище им. П.А. Ротмистрова.

В 1960 году Заречье вошло в Центральный район, но уже тогда решался вопрос о застройке Северо-Запада. До 1960—70 гг. действовал посёлок Кирсараи.

Район был образован в 9 декабря 1970 года согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР за счет разукрупнения Центрального и Советского районов; был назван в честь первого председателя Президиума ЦИК СССР Михаила Калинина. Однако именно этот район является самым большим в городе по численности населения. На современной карте города район расположился вытянутым с востока на запад поясом длиной свыше 18 км и площадью около 48 км². В состав района входят жилые массивы, ограниченные проспектом Победы и рекой Миасс. Восточная часть района с её промышленными зонами словно уравновешивается спальным Северо-Западным районом с рощицами белоствольных берёз.

14 апреля 1999 года Челябинской городской Думой утверждены современные границы района.

Через район проходят дороги на Уфу, Курган, Екатеринбург, более 130 улиц и переулков, проспект Победы, который является самой длинной улицей в Челябинске. Главные транспортные артерии района: пр. Победы, ул. Кирова, ул. Братьев Кашириных, Свердловский проспект, ул. Чичерина, ул. Молодогвардейцев, ул. Российская.

Население

Здравоохранение 
 ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3»
 МБУЗ «Городская клиническая больница № 5»
 МКУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
 МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4»
 МБУЗ «Детская городская больница № 5»
 МБУЗ «Городская детская поликлиника № 8»
 МУ «Стоматологическая поликлиника № 1»

Культура 
 Челябинский Государственный областной театр кукол им. В. Вольховского
 Зал органной и камерной музыки «Родина»
 Челябинский государственный цирк
 Парк культуры и отдыха Калининского района
 Сквер им. «Челюскинцев»
 Детская художественная школа искусств
 Детская школа искусств № 2
 Центр развития творчества детей и юношества «Победа»
 Центр внешкольной работы «Радуга»
 Центр детского творчества «Гармония»
 Музей истории трудовой славы ЧЭМК

Библиотеки района 
 Челябинская Областная Библиотека для молодежи
 Детская библиотека № 6 им. А. П. Гайдара
 Библиотека «DE VISU» № 8
 Детская библиотека № 16
 Библиотека семейного чтения № 17 им. В. Н. Гусарова
 Библиотека № 25

Промышленные предприятия 
 Челябинская ГРЭС
 Челябинский абразивный завод
 Челябинский электрометаллургический комбинат

Улицы 
К протяжённым улицам Калининского района Челябинска относятся:
 Проспект Победы
 Свердловский проспект
 Улица братьев Кашириных
 Кировка
 Каслинская улица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Районы Челябинска